Schöppe bzw. Schoeppe ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Schöppe (* 1936), deutscher Ingenieur

 Kathleen Schöppe (* 1982), deutsche Gewichtheberin
 Wilhelm Schoeppe (1930–2009), deutscher Arzt 

Schöppe bedeutet außerdem 
 den Beruf des historischen Schöffen
 die niederdeutsche Bezeichnung für eine Schippe.